Mariekirke eller Sankt Marie Kirke kan henvise til

 Sankt Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster - kirke i Helsingør
 Sankt Marie Kirke (Sønderborg) - kirke i Sønderborg
 Mariekirke (Flensborg) – kirke i Flensborg
 Mariekirke (Husum) – kirke i Husum
 Mariekirke (Lübeck) – kirke i Lübeck
 Mariekirke (Berlin) – kirke i Berlin
 Mariekirke (Gdansk) – kirke i Gdansk

 Se også
 Vor Frue Kirke